Badur I — imperador mogol da Índia (1707 e 1712)
 Badur II — último imperador mogol da Índia (1775-1862)
 Bahadur Xá de Guzarate — sultão de Guzarate (Índia) entre 1526 e 1537

Desambiguações de história